31-я флотилия подводных лодок кригсмарине — подразделение военно-морского флота нацистской Германии.

История 
31-я флотилия была создана в сентябре 1943 года в Вильгельмсхафене как учебное подразделение. Командующим флотилией стал капитан цур зее Бруно Ман. Одной из задач 31-й флотилии было обучение экипажей использованию новейших «электролодок» типа XXI.
31-я флотилия была расформирована в мае 1945 года.

Состав 
В составе 31-й флотилии в разные годы проходили обучение экипажи 156-и подводных лодок:

Командиры

Примечания

Ссылки 
 31 флотилия на uboat.net

Литература 
 

Флотилии подводных лодок кригсмарине